Johann Gottlieb Sillem (1893-1955)
Johann Gottlieb Sillem (1837-1896)